Хекто (hecto; симбол h) је префикс у СИ систему јединица који означава 102 или 100. 

Усвојен 1795. године, долази из грчког έκατόν, што значи стотина.

На пример:
 хектар, 100 ари

Види још 
 СИ префикс

Спољашње везе 
 BIPM вебсајт

СИ префикси